Pfarrkirche St. Agatha steht für folgende Kirchengebäude:

 Pfarrkirche St. Agatha (Buchrain) in der Gemeinde Buchrain, Kanton Luzern
 Pfarrkirche St. Agatha (Oberösterreich) in der Gemeinde St. Agatha, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich